The Wheel of Life – film del 1914 diretto da Wallace Reid
 The Wheel of Life – film del 1929 diretto da Victor Schertzinger
 The Wheel of Life – film del 2011 diretto da Yasuhiro Motobe